Santa Maria degli Angeli steht für:

 eine Anrufung der Jungfrau Maria
 eine mit einer Basilika überbaute Kapelle in Assisi, siehe Portiuncula

sowie:
 zahlreiche Kirchen und Kapellen mit diesem Patrozinium, siehe Maria-von-den-Engeln-Kirche
 etliche Klöster, siehe Maria-von-den-Engeln-Kloster

Siehe auch
 Sankt Maria von den Engeln